RCL steht für:

 Rádio Communidade de Lospalos, ein osttimoresischer Hörfunksender
 Redcliffe (Vanuatu), IATA-Code des Flughafens im Vanuatu
 Reformed Congress of Lesotho, eine politische Partei in Lesotho
 Remote Controlled Laboratory, ein Bestandteil eines Webexperimentes
 Royal Caribbean Cruise Line, ein norwegisch-amerikanischer Kreuzfahrtanbieter
 RC Leipzig, ein Rugby-Union Verein aus Leipzig

 
RCL